Chéry-Chartreuve ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (frühere Region: Picardie). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Soissons und ist Teil des Kantons Fère-en-Tardenois. Die Einwohner werden als Chéry-Chartreuvois(es) bezeichnet.

Geographie 
An der Départementsstraße D967 von Fère-en-Tardenois nach Fismes gelegene Gemeinde im Tardenois mit den Ortsteilen Les Prés, Ferme des Dames, La Tuilerie Saint-Pol, Chartreuve, Les Bouleaux. La Tuilerie, La Montagne, Dôle, Les Pâtis und Cruaux wird im Westen vom Wald Bois de Dôle begrenzt. Die Entfernung nach Fère-en-Tardenois beträgt rund 12,5 km, nach Fismes 4,5 km. Nachbargemeinden sind Bazoches-et-Saint-Thibaut im Norden, Mont-Saint-Martin und Dravegny im Osten, Coulonges-Cohan im Süden und Seringes-et-Nesles sowie Mareuil-en-Dôle, Bruys und Mont-Notre-Dame im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Pfarrkirche Saint-Rémi, früher eine Priorei des Klosters Chartreuve
 romanische Kapelle der Ferme des Dames (heute Scheune) aus der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, 1927 als Monument historique eingetragen (Base Mérimée PA00115594)
 Überreste des 1790 aufgelösten Prämonstratenserklosters Saint-Nicolas de Chartreuve

Weblinks 

Ort in Hauts-de-France